Röderbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Röderbach (Aschaff), linker Zufluss der Aschaff bei Goldbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Röderbach (Grüsselbach), linker Zufluss des Grüsselbachs (zur Taft) vor Rasdorf, Landkreis Fulda, Hessen
 Röderbach (Hasel), rechter Zufluss der Hasel (zur Haune) nach Kirchhasel (Hünfeld), Landkreis Fulda, Hessen
 Röderbach (Kauerbach), rechter Zufluss des Kauerbachs (Heinzenbach) (zum Simmerbach) nahe Rödern, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Röderbach (Kleine Dhron), linker Hauptstrang-Oberlauf der Kleinen Dhron bis Dhronecken, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Röderbach (Laufbach), den Laufbach-Röderbach-Flutkanal querende Verbindung vom Nothbach zum Laufbach bei Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Röderbach (Priestbach), rechter Zufluss des Priestbachs (zum Konzer Bach; Niedermenniger Bach) zwischen Niedermennig und Konz, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Ort:
 Röderbach (Hilscheid), Wüstung bei Hilscheid und Malborn im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Roderbach
 Laufbach-Röderbach-Flutkanal